Le patronyme néerlandais Thienpont provient du métier d'agent de change, d'après le nom de la monnaie ou du poids (nl:tien: dix et nl:pond: livre, soit ).  

Il peut se décliner:
 le th- initial peut se limiter à un t- : Tienpont
 le -t final peut être un -d ou un -dt : Thienpond, Thienpondt, Tienpond, Tienpondt
 un suffixe -e peut être accolé au -t final : Thienponte, Tienponte
 le -n- peut se muer en -m-, dû à la prononciation :  Thiempont, Thiempondt
 le -o- peut muer en -oe- : Thienpoent
 le son -ie- peut se raccourcir en -i- : Thimpont

Jean Thienpont (1774-1863), magistrat et homme politique belge
Léon Thienpont (1879-1959), homme politique belge
Léon-Victor-Jean Thienpont (1815-1909), homme politique belge, fils de Jean Thienpont
Louis Thienpont (1853-1932), avocat et homme politique belge
 La Famille Thienpont. Famille de viticulteurs et de marchands de vins dans la région de Bordeaux. Ils sont originaires de Belgique et sont propriétaires de nombreux crus, dont les plus reconnus sont Vieux Château Certan, (géré par Alexandre Thienpont.) Le Pin et l'If (Jacques Thienpont.) Clos des Quatre Vents, Tayac Plaisance (Luc Thienpont.) Clos Fontaine, La Fleur Godard (Jan et Florian Thienpont.) Château Puygueraud, Lauriol (géré par Nicolas Thienpont.) Les Charmes Godard, La Prade (Nicolas Thienpont.) Château Pellebouc (Baudoin Thienpont.).

Notes et références